Прадо:

Географические объекты и достопримечательности 
 Прадо — музей в Мадриде.
 Прадо (проспект) — проспект в Мадриде.
 Прадо (парк) — один из крупнейших парков в Монтевидео.
 Прадо (район, Монтевидео) — район Монтевидео.
 Пляжи Прадо — пляжи, расположенные на побережье Средиземного моря в городе Марсель (Франция).
 Прадо (часовня) — католическая часовня в Лионе, Франция.
 Прадо-дель-Рей — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис.
 Замок Прадо () — замок в Нортамберленде (Англия).

В технике 
 Прадо (автомобиль) — марка вседорожника компании «Тойота».
  (PHP Rapid Application Development Object-oriented) — веб-фреймворк, предшественник Yii

Фамилия 
 Прадо Сальмон, Гари (род. 1938) — боливийский военный, участник захвата Че Гевары.
 Прадо и Угартече, Мануэль (1889—1967) — перуанский политический деятель, дважды президент Перу.
 Прадо, Мариано Игнасио (1826—1901) — перуанский военный и политический деятель.
 Прадо, Хуан де (ок. 1563—1631) — испанский католический священник и миссионер.
 Прадо, Хуан де (философ) (ок. 1612—ок. 1670) — испанско-еврейский врач и философ.
 Прадо, Эдгар (род. 1986) — американский жокей.
 Прадо, Элисео (род. 1929) — аргентинский футболист, нападающий.
 Прадо, Эрика (род. 1984) — американская футболистка.

Двойная фамилия 
 Нуньес де Прадо, Мигель (1882—1936) — испанский военачальник, генерал.

Прочее 
 Общество Прадо — светское католическое общество
  () — открытая часть базы данных о подлинных и фальшивых удостоверениях личности и проездных документах, созданная решением Совета Европейского союза.

См. также 
  — португальская и испанская фамилия